Zaytoun steht für:

 ehemaliger Name der chinesischen Hafenstadt Quanzhou
 Zaytoun – Geborene Feinde, echte Freunde, israelischer Spielfilm aus dem Jahr 2012